Arthur Mitchell peut désigner :
 Arthur Mitchell (1934-2018), danseur et chorégraphe de ballet afro-américain ;
 Arthur Mitchell (né en 1950), ancien homme d'affaires et homme politique yukonnais (canadien) ;

fiction
 Arthur Mitchell, personnage de la série télévisée Dexter.